Муксино — название населённых пунктов в России:

 Муксино — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.
 Муксино — деревня в Порховском районе Псковской области.